De vijfde etappe van de Ronde van Spanje 2011 werd verreden op 24 augustus 2011. Het is een heuvelachtige rit van Sierra Nevada naar Valdepeñas de Jaén die werd verreden over 187 kilometer.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

05
Sport in Andalusië